Slovo míza má několik významů:

 Míza (botanika), čirý roztok obsažený v cévních svazcích rostlin. 
 Lymfa (lymfa), tekutina, která obíhá v mízním systému.

Externí odkazy